Шмагун — фамилия. Известные носители:
 Шмагун, Иван Петрович (1914—1987) — советский скульптор-монументалист.
 Шмагун, Олеся Валентиновна (род. 1987) — российская журналистка.